Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи проводились с 8 по 22 февраля на крытом катке «Адлер-Арена». Было разыграно 12 комплектов медалей, по шесть у мужчин и женщин.

Соревнования закончились полным триумфом сборной Нидерландов: представители этой страны выиграли три четверти золотых медалей и более 2/3 всех наград. Причём нидерландские спортсмены завоевали медали во всех дисциплинах. Если бы голландские конькобежцы выступали «отдельной страной» на Играх в Сочи, они заняли бы пятое место в неофициальном командном медальном зачёте.

Медали

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Программа

Спортивные объекты

Квалификация 
Квалификационная система для участия в олимпийском конькобежном турнире по сравнению с Играми 2010 года в Ванкувере существенных изменений не претерпела. Квоты мест по НОКам на каждой дистанции будут распределяться в соответствии со специальной олимпийской квалификационной классификацией, основанной на результатах первых четырёх этапов Кубка мира 2013/14.

Чтобы быть допущенными к участию в Олимпийских играх, спортсмены должны выполнить временной норматив на международных или национальных соревнованиях, прошедших в период с 1 июля 2013 по 13 января 2014 года.

Для участия в командной гонке каждый член команды должен выполнить норматив на любой из дистанций.

Квоты от стран 
Согласно специальной олимпийской квалификационной классификации, часть квот от стран определяется по очкам спортсменов в Кубке мира, часть по лучшим секундам, показанным на дистанциях. В командной гонке квоты определены согласно очкам набранным на 1, 2 и 4-м этапе, с учётом того, что сборная России как хозяйка Олимпиады автоматически набирает одну квоту в командной гонке у мужчин и женщин.

Квоты по странам на 9 декабря 2013 года по результатам четырёх первых этапов Кубка мира:

Максимально возможная квота (36 из 36) завоевали только Нидерланды, у сборной России вторая по величине квота (35 из 36).

Примечания

Ссылки 
 Полные результаты соревнований по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2014
 Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014
 Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014